Bluffton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bluffton Township (Arkansas)
 Bluffton Township (Iowa)
 Bluffton Township (Minnesota)